Brønshøj Boldklub sæson 2017-18 var Brønshøj Boldklub's 3. sæson i træk i den tredjebedste danske fodboldrække, 2. division, og den 98. som fodboldklub. Udover 2. division, deltog klubben i DBU Pokalen.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud

Turneringer

2. division

Grundspil

Slutspil

Resultatoverblik

Kampe

DBU Pokalen

Træningskampe

Statistik

Topscorer

Assist

Kort

Kampens spiller (fankåring)

Noter

Referencer 

Brønshøj Boldklub sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2017-18